Миндер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миндер, Павел Филиппович (1858 — после 1916) — спортивный деятель, первый председатель футбольного клуба «Унион», казначей московской футбольной лиги.
 Миндер, Ханс (1908 — неизвестно) — швейцарский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Европы.
 Миндер, Шандор (1907—1983) — венгерский хоккеист.

См. также 
 Минде
 Минден